Боб Невін (; 18 березня 1938, Тіммінс — 21 вересня 2020) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року виступами за команду «Торонто Мейпл-Ліфс» в НХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Міннесота Норт-Старс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Едмонтон Ойлерс» (ВХА).

Нагороди та досягнення 
 Володар Меморіального кубка в складі «Торонто Мальборос»  — 1956.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1962, 1963, 1967, 1969.

Статистика

Примітки

Посилання 

 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Уродженці Тіммінса